Heinz Thoma ist der Name folgender Personen:

* Heinz Thoma (Generalleutnant) (1891–1948), deutscher Generalleutnant
 Heinz Thoma (Architekt) (1904–1994), deutscher Architekt
 Heinz Thoma (Romanist) (1944–2022), deutscher Romanist